Razi est un nom porté par des personnes ou une montagne.

Philosophes et théologiens persans 
 Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi (ou Rhazès), philosophe et médecin, .
 Ahmad ibn Hamdan Abu Hatim al-Razi, théologien et missionnaire musulman, .
  Ahmad ibn Muhammad al-Razi, Historien et géographe du califat de Cordoue ().
 Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, théologien musulman chaféite, .

Arts du spectacle 
 Razi Mohebi (1970-), réalisateur, acteur et scénariste afghan.
 Razi Shawahdeh (1986-), acteur arabe israélien.

Montagne 
 Hkakabo Razi, la plus haute montagne de l'Asie du Sud-Est.

Homonymie de prénom